Bascuñán ist der Nachname von:
 Alejandro Silva Bascuñán (1910–2013), chilenischer Jurist
 Juan Bascuñán, chilenischer Leichtathlet (Marathon)
 Julio Bascuñán (* 1978), chilenischer Fußballschiedsrichter
 Santiago Aldunate Bascuñán († 1918), chilenischer Diplomat
 Willy Bascuñán (* 1942), chilenischer Komponist und Schauspieler